Velika nagrada Monaka 2018 je šesta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 27.  maja 2018 na uličnem dirkališču Circuit de Monaco v Monaku. Zmagal je Daniel Ricciardo, Red Bull Racing-TAG Heuer, drugo mesto je osvojil Sebastian Vettel, Ferrari, tretji pa je bil Lewis Hamilton, Mercedes.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
!1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|
|1:12,013
|1:11,278
|1:10,810
|align="center"|1
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|1:12,415
|1:11,518
|1:11,039
|align="center"|2
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|1:12,460
|1:11,584
|1:11,232
|align="center"|3
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|1:12,639
|1:11,391
|1:11,266
|align="center"|4
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas
|Mercedes
|1:12,434
|1:12,002
|1:11,441
|align="center"|5
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|1:13,028
|1:12,188
|1:12,061
|align="center"|6
|-
!7
|align="center"|14
| Fernando Alonso
|McLaren-Renault
|1:12,657
|1:12,269
|1:12,110
|align="center"|7
|-
!8
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr.
|Renault
|1:12,950
|1:12,286
|1:12,130
|align="center"|8
|-
!9
|align="center"|11
| Sergio Pérez
|Force India-Mercedes
|1:12,848
|1:12,194
|1:12,154
|align="center"|9
|-
!10
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|1:12,941
|1:12,313
|1:12,221
|align="center"|10
|-
!11
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg
|Renault
|1:13,065
|1:12,411
|
|align="center"|11
|-
!12
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|1:12,463
|1:12,440
|
|align="center"|12
|-
!13
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin
|Williams-Mercedes
|1:12,706
|1:12,521
|
|align="center"|13
|-
!14
|align="center"|16
| Charles Leclerc
|Sauber-Ferrari
|1:12,829
|1:12,714
|
|align="center"|14
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean
|Haas-Ferrari
|1:12,930
|1:12,728
|
|align="center"|18
|-
!16
|align="center"|28
| Brendon Hartley
|Toro Rosso-Honda
|1:13,179
|
|
|align="center"|15
|-
!17
|align="center"|9
| Marcus Ericsson
|Sauber-Ferrari
|1:13,265
|
|
|align="center"|16
|-
!18
|align="center"|18
| Lance Stroll
|Williams-Mercedes
|1:13,323
|
|
|align="center"|17
|-
!19
|align="center"|20
| Kevin Magnussen
|Haas-Ferrari
|1:13,393
|
|
|align="center"|19
|-
!—
|align="center"|33
| Max Verstappen
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|brez časa
|
|
|align="center"|20
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
!1
|align="center"|3
| Daniel Ricciardo
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|78
|1:42:54,807
|align="center"|1
|align="center"|25
|-
!2
|align="center"|5
| Sebastian Vettel
|Ferrari
|align="center"|78
|+7,336
|align="center"|2
|align="center"|18
|-
!3
|align="center"|44
| Lewis Hamilton
|Mercedes
|align="center"|78
|+17,013
|align="center"|3
|align="center"|15
|-
!4
|align="center"|7
| Kimi Räikkönen
|Ferrari
|align="center"|78
|+18,127
|align="center"|4
|align="center"|12
|-
!5
|align="center"|77
| Valtteri Bottas 
|Mercedes
|align="center"|78
|+18,822
|align="center"|5
|align="center"|10
|-
!6
|align="center"|31
| Esteban Ocon
|Force India-Mercedes
|align="center"|78
|+23,667
|align="center"|6
|align="center"|8
|-
!7
|align="center"|10
| Pierre Gasly
|
|align="center"|78
|+24,331
|align="center"|10
|align="center"|6
|-
!8
|align="center"|27
| Nico Hülkenberg 
|Renault
|align="center"|78
|+24,839
|align="center"|11
|align="center"|4
|-
!9
|align="center"|33
| Max Verstappen 
|Red Bull Racing-TAG Heuer
|align="center"|78
|+25,317
|align="center"|20
|align="center"|2
|-
!10
|align="center"|55
| Carlos Sainz Jr. 
|Renault
|align="center"|78
|+1:09,013
|align="center"|8
|align="center"|1
|-
!11
|align="center"|9
| Marcus Ericsson 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|78
|+1:09,864
|align="center"|16
|align="center"|
|-
!12
|align="center"|11
| Sergio Pérez 
|Force India-Mercedes
|align="center"|78
|+1:10,461
|align="center"|9
|align="center"|
|-
!13
|align="center"|20
| Kevin Magnussen 
|Haas-Ferrari
|align="center"|78
|+1:14,823
|align="center"|19
|align="center"|
|-
!14
|align="center"|2
|
|McLaren-Renault
|align="center"|77
|+1 krog
|align="center"|12
|align="center"|
|-
!15
|align="center"|8
| Romain Grosjean 
|Haas-Ferrari
|align="center"|77
|+1 krog
|align="center"|18
|align="center"|
|-
!16
|align="center"|35
| Sergej Sirotkin 
|Williams-Mercedes
|align="center"|77
|+1 krog
|align="center"|13
|align="center"|
|-
!17
|align="center"|18
| Lance Stroll 
|Williams-Mercedes
|align="center"|76
|+2 kroga
|align="center"|17
|align="center"|
|-
!18
|align="center"|16
| Charles Leclerc 
|Sauber-Ferrari
|align="center"|70
|Trčenje
|align="center"|14
|align="center"|
|-
!19
|align="center"|28
| Brendon Hartley 
|Scuderia Toro Rosso-Honda
|align="center"|70
|Trčenje
|align="center"|15
|align="center"|
|-
!Ods
|align="center"|14
| Fernando Alonso 
|McLaren-Renault
|align="center"|52
|Menjalnik
|align="center"|7
|align="center"|
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe 

Formula 1 sezona 2018
2018